José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno (Lima, 15 de junio de 1959) es un jurista peruano. Fue procurador ad hoc de la Nación en el caso de corrupción peruano Fujimori-Montesinos.

Biografía 

Hijo de Germán Antonio Ugaz Cabeza de Baca y de Luisa Mercedes Sánchez-Moreno Ramos. Por vía materna es nieto del exministro de salud Francisco Sánchez-Moreno Moscoso y bisnieto de la filántropa Juana Alarco de Dammert.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó estudios de Posgrado en la Universidad de Salamanca (Derecho Penal (1995) y en el International Institute of Social Studies de La Haya (Derechos Humanos y Desarrollo, 1990). En esa época fue asesor externo de las organizaciones holandesas Hivos y Novib para misiones de evaluación sobre el respeto a los derechos humanos en Costa Rica y Sri Lanka (1990-1991).

En 1992 se incorporó como Oficial de Derechos Humanos a la Misión de Paz de la ONU para El Salvador (ONUSAL), siendo poco después uno de los miembros de la Misión de Observadores Electorales de la ONU para el mismo país.

En 1993 fue uno de los socios fundadores del estudio de abogados Benites, Mercado & Ugaz (ahora, Benites, Vargas & Ugaz), actividad profesional que compagina con sus labores docentes como Profesor Ordinario-Principal en la PUCP, donde imparte cursos de Derecho Penal desde 1987. También dirige la Sociedad de Beneficencia de Lima (más conocida como Beneficencia de Lima). En 2011 fue elegido miembro de la Junta de Transparency International para el periodo 2011-2014.

De octubre de 2014 a octubre de 2017 fue elegido presidente de la Junta de Transparencia Internacional.

Actividad anticorrupción 

José Ugaz fue designado como procurador ad hoc de la República del Perú en varios casos de corrupción: Zanatti (1993-1994); CLAE (1994), INABIF (1997), y Montesinos-Fujimori (2000-2002).

Caso Montesinos-Fujimori 

En este caso particular, Ugaz fue designado por el propio Fujimori (mediante resoluciones supremas Nos. 240-2000-JUS y 241-2000-JUS) inicialmente para que ejerciera como procurador público ad hoc la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano respecto de los delitos cometidos por el exasesor del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Vladimiro Montesinos, tras conocerse la existencia de tres cuentas bancarias millonarias a su nombre en Suiza. En el momento de aceptar el cargo, José Ugaz pidió garantías al entonces Presidente del Perú para trabajar con total independencia. Pocos días más tarde, y tras difundirse videos grabados por el propio Montesinos en los que se evidenciaba la implicación en la trama corrupta de altos cargos de las Fuerzas Armadas y del propio Presidente del Perú, Fujimori huía a Japón y era destituido de su cargo por el Congreso. El 28 de noviembre de 2000 José Ugaz, en su calidad de procurador ad hoc, solicitaba formalmente a la Fiscalía de la Nación peruana que verificara y analizara la involucración de Fujimori en hechos delictivos.

A los seis meses de su nombramiento como procurador ad hoc para el caso Montesinos-Fujimori, José Ugaz y sus colaboradores más cercanos dieron una amplia rueda de prensa en la que informaron del estado de sus indagaciones. De acuerdo con dicho informe, el número de personas implicadas en la trama de Montesinos ascendía entonces a 532, de las cuales 321 aún estaban siendo investigadas y 211 ya tenían proceso judicial abierto. Durante el período que duró su gestión (dejó el cargo de procurador en enero de 2002), la oficina liderada por José Ugaz, que pasó a denominarse Procuraduría Ad Hoc, llegó a estar compuesta por tres procuradores y un equipo de aproximadamente 30 personas (20 abogados, 7 asistentes profesionales y 3 asistentes administrativos), gracias a las cuales se abrieron más de 200 casos judiciales contra más de 1.500 miembros de la red de Fujimori. La Procuraduría preparó además un conjunto de proposiciones legislativas destinadas a facilitar su tarea, como la Ley 27.379, que al permitir la adopción de medidas cautelares preliminares posibilitó la captura en corto tiempo de Montesinos en Venezuela, en el marco de una actuación coordinada con el FBI, y del propio Fujimori, así como de otros 120 miembros clave de la organización, entre los que se encontraban el exfiscal General, el Presidente del Congreso, jueces del Tribunal Supremo, Magistrados Electorales y 14 generales de las Fuerzas Armadas y Policía. En el marco de esta investigación, cientos de millones de dólares robados por la organización criminal fueron congelados en el extranjero y finalmente repatriados al Perú, desde países como EE.UU., Suiza, Gran Caimán y Perú.

Actividad en Transparency International y otras organizaciones internacionales 

En 2002 José Ugaz fue invitado a asumir la presidencia de Proética, el capítulo peruano de Transparency International, y fue uno de los miembros del Grupo de Expertos para la Segunda Sesión del Comité Ad Hoc de Negociación de una Convención ONU contra la Corrupción. Tras ser elegido Eisenhower Fellow Peruano para el Programa Multinacional (Estados Unidos, marzo-mayo de 2004), se unió al Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial (2004-2006).

Desde 2008, José Ugaz es miembro del Consejo de la Conferencia Internacional Anticorrupción (International Anti-Corruption Conference, IACC), y miembro individual de Transparency International. Entre 2009 y 2010, fue uno de los expertos consultados en los talleres organizados en Viena y Marsella para elaborar el "Manual para la recuperación de Activos: Una guía orientada a los profesionales" (Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners) que fue publicada bajo los auspicios del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en 2011.

El 22 de marzo de 2010 fue representante de Transparency International en la reunión de expertos del MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Washington DC). Ha sido miembro de la Junta de Transparency International (periodo 2011-2014).

Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2017 ha sido Presidente de la Junta de Transparency International.

Actividad académica 

Además de desempeñar su labor docente en la PUCP, José Ugaz es conferenciante habitual en diversos eventos y países sobre Corrupción y Lavado de Dinero; entre ellos, APEC, OECD, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá, Gran Bretaña, República Checa, México, Suiza, España, Brasil, Chile, Guatemala, Japón, Corea, Grecia y Tailandia.

Junto con otros artículos y publicaciones científicas sobre diversas materias, José Ugaz ha publicado hasta el momento dos libros sobre temáticas estrechamente relacionadas con su actividad profesional:

 En su primer libro, Prensa juzgada (Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., 2000), analiza la manera en que los tribunales juzgaron a la prensa peruana por delitos contra el honor entre los años 1969 a 1999.

 En su segundo libro, Caiga quien caiga (Lima, Editorial Planeta, 2014),  relata sus memorias de la época en que desempeñó el cargo de procurador ad hoc en el caso Montesinos-Fujimori.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Página web del estudio de abogados Benites, Forno y Ugaz.
 Página web de Transparency International.

Juristas de Perú
Penalistas
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Profesores de Derecho de Perú
Activistas anticorrupción
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XX
Fiscales de Perú